Виктор Синицын:
 Синицын, Виктор Алексеевич (1937—2020) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, драматург и прозаик, главный режиссёр Вышневолоцкого драматического театра (1974—1989) и Тобольского театра драмы (1989—1998), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1988).
 Синицын, Виктор Павлович (1940—2019) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.